Robespierre může být: 

 osoby
 Maximilien Robespierre (1758–1794) – francouzský politik a revolucionář
 Charlotte Robespierre (1760–1834) – sestra Maximiliena a Augustina
 Augustin Robespierre (1763–1794) – francouzský politik

 objekty
 Robespierre (stanice metra v Paříži) – stanice metra v Paříži